Wszczepialny rejestrator arytmii (in. wszczepialny rejestrator pętlowy) () – umieszczane pod skórą klatki piersiowej na okres maksymalnie 3 lat, niewielkie urządzenie analizujące w sposób ciągły pracę serca oraz zapisujące jego zaburzenia zarówno wykryte automatycznie jak i wskazane przez pacjenta przy użyciu ręcznego aktywatora, stosowany w diagnostyce omdleń występujących rzadziej niż raz w miesiącu.

Zastosowanie 
Wszczepialny rejestrator arytmii jest stosowany w diagnostyce omdleń na niewyjaśnionym podłożu występujących rzadziej niż raz w miesiącu oraz tych, w których nie można zdiagnozować przyczyny badaniem elektrofizjologicznym w następujących sytuacjach klinicznych: 
 ze współistniejącym blokiem prawej odnogi pęczka Hisa i lewej odnogi pęczka Hisa
 złośliwe klinicznie – bez objawów prodromalnych oraz powikłane poważnym urazem lub wypadkiem komunikacyjnym
Omdlenie u pacjentów z zachowaną funkcją serca nie jest związane z podwyższonym ryzykiem nagłej śmierci sercowej, natomiast jest ono istotnie podwyższone u pacjentów z blokiem odnogi pęczka Hisa zwłaszcza z towarzyszącą niewydolnością serca, po przebytym zawale mięśnia sercowego oraz z frakcją wyrzutową (EF) <35%.

Zasada działania  
Wszczepialny rejestrator arytmii jest urządzeniem o wymiarach (wys. x szer x gr.) 44,8-56,3 mm x  7,2-18,5 mm x 4-8 mm i o wadze 2,5-6,5 grama, o podłużnym kształcie, przeznaczonym do umieszczania pod skórą klatki piersiowej. Urządzenie rejestruje jednokanałowy elektrogram, pomiędzy dwoma elektrodami zlokalizowanymi na jednej stronie urządzenia po dwóch jego skrajnych końcach. Oprogramowanie urządzenia, którego wyjściowe ustawienia można modyfikować, automatycznie wykrywa pauzy w rytmie komorowym powyżej 3 sekund, częstość rytmu komorowego poniżej 40 i powyżej 165 na minutę. W pamięci urządzenia zapisywane jest około 45 minut aktualnego zapisu i 2-4 automatycznie wykryte i 2-4 wskazane przez pacjenta podejrzenia epizodów zaburzeń rytmu.

Diagnostyka przy użyciu ILR 
Schemat diagnostyki omdleń z zastosowaniem wszczepialnego rejestratora arytmii

Interpretacja zapisu ILR 
Wszczepialny rejestrator arytmii rejestruje jednokanałowy zapis, który nie odpowiada żadnemu standardowemu odprowadzeniu EKG. Interpretacja jest możliwa w zakresie określenia:
 rytm zatokowy lub inny
 częstość serca 
 obecność dodatkowych pobudzeń o innej morfologii niż zatokowa.
Problemem jest nieprawidłowe rozpoznawanie zaburzeń rytmu u 88% pacjentów i w ponad 70% automatycznych zapisów (głównie odczytywanie drżenia mięśni szkieletowych jako zaburzeń rytmu) i związane z tym zajmowanie pamięci urządzenia. Wszczepialny rejestrator arytmii pozwala na postawienie rozpoznania u 33-88% pacjentów i liczba ta wzrasta w miarę długości czasu obserwacji.

Sytuacja w Polsce 
W Polsce w 2016 roku do implantacji wszczepianego rejestratora arytmii akredytowanych jest 34 ośrodków kardiologicznych zlokalizowanych we wszystkich województwach. Do 2016 roku procedura implantacji wszczepianego rejestratora arytmii nie została ujęta w wykazie procedur lecznictwa szpitalnego finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i finansowanie odbywa się jedynie poprzez przyznanie indywidualnego finansowania z wojewódzkiego oddziału NFZ dla szpitala wykonującego wszczepienie urządzenia.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Kardiologia
Przyrządy i narzędzia medyczne